

Geografie 
Verenigde Staten (Engels: United States of America)
Usa (Oita), een stad in de prefectuur Oita Japan
Usa (Duitsland), een rivier in Duitsland

Cultuur en media 
USA (Steve Jolliffe), een livealbum van Steve Jolliffe
USA (album), een livealbum van de Britse band King Crimson
USA Records, een voormalig Amerikaans platenlabel
USA Network, een Amerikaans televisienetwerk
U.S.A. (trilogie), romans van de Amerikaanse schrijver John Dos Passos

Overige 
Unitas Studiosorum Amstelodamensium, een Amsterdamse studentenvereniging
United Soccer Association, voormalige voetbalbond uit de Verenigde Staten
USA Racer, een videospel voor autoraces

Zie ook 
Oesa (doorverwijspagina)